Lillflärken kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lillflärken (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Lillflärken (Kyrkås socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Lillflärken (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Lillflärken (Högsjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn